Monture désigne notamment :
 une monture désigne une bête destinée à être montée comme, par exemple, un cheval (voir aussi équitation), un âne ou un chameau ;
 en élevage, une monture désigne un animal domestique utilisé par l'Homme comme animal de travail
 en lunetterie, la monture désigne l'armature supportant les verres correcteurs ;
 en photographie, la monture désigne une  mécanique et électrique entre le boîtier d'un appareil et l'objectif amovible ;
 en astronomie, la monture d'un télescope désigne une articulation mécanique permettant le pointage, dont les deux types sont :
 la monture équatoriale ;
 la monture azimutale ; 
 La Monture, roman de science fantasy écrit par Carol Emshwiller (2002).